Ел Пулке има више значења:

 Ел Пулке (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пулке (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику